El Campionat de Catalunya d'escacs de 2014 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 3 i al 10 de maig de 2014 a la seu de la Federació Catalana d'Escacs a Barcelona, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2014. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors, al millor de dues partides a ritme tradicional i desempats a partides d'escacs actius i ràpides. Es repetí la mateixa final del Campionat del 2011, però aquest cop Àlvar Alonso Rosell s'endugué la victòria i per primer cop a la seva carrera.

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2015:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Àlvar Alonso Rosell || 2531 || SCC Sabadell
|-
| 2 || GM || Marc Narciso Dublan || 2527 || CE. Barberà
|-
| 3 || GM || Xavier Vila Gázquez || 2471 || Barcelona-UGA
|-
| 4 || MI || Hipòlit Asís Gargatagli || 2460 || Barcelona-UGA
|-
| 5 || GM || Miguel Muñoz Pantoja || 2457 || CE. Cerdanyola
|-
| 6 || MI || Joan Mellado Triviño || 2443 || Catalonia
|-
| 7 || MI || Olga Alexandrova || 2420 || Barcelona-UGA
|-
| 8 || MI || Josep Anton Lacasa Díaz || 2411 || Sitges
|-
| 9 || MI || Robert Alomà Vidal || 2406 || Barcelona-UGA
|-
| 10 || GM || Orelvis Pérez Mitjans || 2402 || CE. Sant Josep
|-
| 11 || MI || Jonathan Alonso Moyano || 2402 || CE. Barberà
|-
| 12 || MF || Alejandro Barbero Sendic || 2348 || CE. Lleida
|-
| 13 || MC || Vicenç Esplugas Esteve || 2238 || Santa Coloma Queralt
|-
| 14 || MC || Carles Díaz Camallonga || 2235 || SCC Sabadell
|-
| 15 || MC || Alexandre Pinsach Gelabert || 2140 || CE. Figueres
|-
| 16 || || Elisabeth Riera Morilla || 1976 || CE. Cirera
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2014
2014